Condado de Erath
Erath (Louisiana)

Desambiguação